Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Wyrzykowski – duchowny katolicki
 Kazimierz Wyrzykowski – polski instruktor skautowy, lekarz
 Krzysztof Wyrzykowski – polski dziennikarz i komentator sportowy, publicysta
 Łukasz Wyrzykowski – polski astrofizyk
 Marian Wyrzykowski – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser, pedagog
 Mirosław Wyrzykowski – polski prawnik
 Piotr Wyrzykowski – polski artysta współczesny
 Prawdomów Wyrzykowski – polski prawnik, adwokat, zesłaniec
 Ryszard Wyrzykowski – polski podróżnik, scenarzysta i reżyser
 Stanisław Wyrzykowski – polski poeta, powieściopisarz i tłumacz
 Stefan Wyrzykowski – polski oficer podziemia
 Tadeusz Wyrzykowski – polski prawnik i oficer
 Tadeusz Wyrzykowski – polski rzeźbiarz, powstaniec warszawski